Името Норфолк първоначално се е отнасяло за регион в Англия – графство Норфолк.

Съществуват няколко места, пряко или непряко получили имената си от този регион:
 Задграничната територия на Австралия:
 Остров Норфолк

 В Съединените щати:
 Норфолк, Кънектикът
 Норфолк, Масачузетс
 Норфолк, Небраска
 Норфолк, Ню Йорк
 Норфолк, Вирджиния